Cette page contient les pages d'homonymie de Chères, Chère et Chérès.

Toponyme 

 Chère, une rivière française des deux départements d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, dans les deux régions Pays de la Loire et Bretagne ;
 Les Chères, une commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Valérie Chérès, dite Valérie Kaprisky (1962-), une actrice française.